Einar Stensrud – lottatore norvegese, specializzato nella lotta greco-romana
 Erik Stensrud Pedersen – ex calciatore norvegese, difensore
 Henning Stensrud – ex saltatore con gli sci norvegese
 Wenche Halvorsen Stensrud – giocatore di pallamano norvegese